

Cinema 
 La forza della natura (Force of Nature) – film del 2020 diretto da Michael Polish

Musica 
 Force of Nature – album di Koko Taylor del 1993
 Force of Nature – album di Tank del 2001
 Force of Nature – album dei Black Merda del 2009

Televisione 
 Inquinamento spaziale (Force of Nature) – episodio della settima stagione della serie televisiva Star Trek: The Next Generation